Romera ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Romera (1908–1975), chilenischer Kunstwissenschaftler und -kritiker, Zeichner und Karikaturist
 José Romera (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Luis Romera (* 1962), spanischer römisch-katholischer Theologe
 Miguel Romera-Navarro (1885–1954), US-amerikanischer Romanist, Hispanist und Literaturwissenschaftler spanischer Herkunft
 Tamara Romera Ginés (* 1995), spanische Schauspielerin

Romera steht weiterhin für

 eine musikalische Form des Flamenco, siehe Romera (Flamenco)